Die DDR-Oberliga 1984/85 war die 36. Auflage der höchsten Spielklasse der DDR. Sie begann am 18. August 1984 und endete am 1. Juni 1985. Der Berliner FC Dynamo setzte sich wiederum gegenüber der Konkurrenz durch und feierte seine siebente Meisterschaft in Folge.

Saisonverlauf 
Der Berliner FC Dynamo und Dynamo Dresden blieben die ersten fünf Spiele verlustpunktfrei. Am sechsten Spieltag übernahm der BFC die Tabellenführung und behielt die volle Punktzahl bis zum achten Spieltag, als die Mannschaft ihre erste Niederlage mit 2:3 bei Lok Leipzig hinnehmen musste. Nach dem elften Spieltag, als die beiden noch punktgleich waren, konnte der BFC den Rivalen abhängen und hatte am Saisonende sechs Punkte Vorsprung. Das Team war mit dem siebten Meistertitel alleiniger Rekordhalter.

Die vom BFC erzielten 90 Tore in 26 Spielen (3,46 pro Spiel) bedeuteten einen neuen Rekord für die Oberliga, der nicht mehr überboten werden sollte. Nur in der Saison 1950/51 erzielte die BSG Rotation Babelsberg mehr Treffer (95) in einer Saison, dies allerdings in 34 Spielen. Die bis dahin beste Quote von 3,35 erzielten Toren pro Spiel hatte die SG Dresden-Friedrichstadt in der Premierensaison 1949/50 aufgestellt.

Die BSG Wismut Aue kehrte nach 25 Jahren wieder ins internationale Geschäft zurück. Das Team profitierte am letzten Spieltag von der Magdeburger Niederlage bei Rot-Weiß Erfurt.

Am Tabellenende konnte Motor Suhl die schlechte Hinrunde (nur ein Punkt) nicht mehr wettmachen und stieg mit der BSG Chemie Leipzig ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik

Die Meistermannschaft

Tore 
601 Tore ( 3,3 pro Spiel) wurden erzielt, wobei sich 154 Spieler als Torschützen auszeichnen konnten.  66 Strafstöße wurden verhängt, wovon 50 verwandelt wurden. Rainer Ernst vom BFC traf achtmal, Reinhard Häfner aus Dresden, Wolfgang Steinbach aus Magdeburg und Axel Schulz aus Rostock trafen fünfmal ins Schwarze.  achtmal trafen die Spieler ins eigene Netz.  Vier Tore (kein Hattrick dabei) pro Spiel: Kuhlee (FCV) gegen Suhl (14. Sp.), Streich (1. FCM) gegen Frankfurt/O. (20. Sp.) und noch einmal Streich (1. FCM) gegen Chemie Leipzig (22. Sp.). Drei Tore (kein Hattrick) pro Spiel: Gütschow (Dresden) gegen Chemie Leipzig (1. Sp.), Ernst (BFC) gegen Erfurt (6. Sp.), Ernst (BFC) gegen Karl-Marx-Stadt (9. Sp.), Pastor (BFC) gegen Suhl (12. Sp.), Pastor (BFC) gegen Rostock (24. Sp.) und noch einmal Pastor (BFC) gegen Suhl (25. Sp.)Jürgen Heun (Erfurt) verwandelte am 23. Spieltag direkt eine Ecke gegen Chemie Leipzig.

Zuschauer 
 In 182 Spielen kamen 1 885 000 Zuschauer ( 10 357 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse: 38 000  SG Dynamo Dresden – Berliner FC Dynamo (10. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse: je 3 000 FC Vorwärts Frankfurt /O. – FC Karl-Marx-Stadt (11. Sp.), FC Vorwärts Frankfurt /O. – BSG Motor Suhl (14. Sp.), FC Vorwärts Frankfurt /O. – BSG Chemie Leipzig (17. Sp.), FC Vorwärts Frankfurt /O. – BSG Stahl Riesa (19. Sp.), FC Vorwärts Frankfurt /O. – 1. FC Lok Leipzig (23. Sp.) sowie 1. FC Magdeburg – F.C. Hansa Rostock (25. Sp.).

Verschiedenes 
 314 Spieler kamen zum Einsatz, davon waren 28 in allen Punktspielen dabei.
 Es gab 91 Heimsiege, 52 Unentschieden und 39 Auswärtssiege.
 Höchster Sieg: BFC Dynamo – BSG Stahl Riesa 9:0 (17. Sp.)Torreichstes Spiel: SG Dynamo Dresden – BSG Motor Suhl 8:3 (24. Sp.)
 2 Feldverweise und 471 Verwarnungen verhängten die Unparteiischen, wobei 83 Spieler nach der dritten bzw. sechsten gelben Karte pausieren mussten.

Fußballer des Jahres 1984/85

Siehe auch 
 FDGB-Pokal 1984/85
 DDR-Fußball-Liga 1984/85

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com

Quellen 
 Andreas Baingo, Michael Horn: Die Geschichte der DDR-Oberliga. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2003, ISBN 3-89533-428-6.
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.
 FUWO: Jahrgänge 1984–1985, Sportverlag Berlin, 

1984/85
Fußballsaison 1984/85